Peter Lütkens ist der Name folgender Personen:

* Peter Lütkens der Ältere (1603–1670), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Peter Lütkens der Jüngere (1636–1717), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg